Fedoruk ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Fedoruk (* 1992), estnischer Eishockeyspieler
 Sylvia Fedoruk (1927–2012), kanadische Physikerin, Vizegouverneurin von Saskatchewan
 Todd Fedoruk (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Walerij Fedoruk (* 1983), ukrainischer Squashspieler